Madison může být:

 Madison – hlavní město státu Wisconsin v USA
 Madison County – název celkem 19 různých okresů v USA
 madison (cyklistika) – druh závodu v dráhové cyklistice – neboli bodovací závod dvojic
 Madison Square Garden – multifunkční velkokapacitní hala na 7 avenue v centru Manhattanu v New Yorku
 Madison Avenue – ulice v New York City
 Fred Madison – česká anglicky zpívající kapela, původem z Valašského Meziříčí
Příjmení osob:
 Bailee Madison (* 1999) – americká herečka
 Dolley Madisonová (1768–1849) – manželka prezidenta Jamese Madisona
 Helene Madisonová (1913–1970) – americká plavkyně
 Holly Madison (* 1979) – americká modelka a herečka
 James Madison (1751–1836) – čtvrtý prezident Spojených států amerických
 Tianna Madisonová (* 1985) – americká atletka

Odvozená slova
Madisonské mosty (kniha) – novela Wallera Roberta Jamese z roku 1992
Madisonské mosty – americké romantické filmové drama z roku 1995, režie Clint Eastwood